Уайтхолл-стрит ():

 Уайтхолл-стрит — улица в Нижнем Манхэттене.
 Уайтхолл-стрит – Саут-Ферри — расположенный на этой улице пересадочный узел Нью-Йоркского метрополитена.

См. также 
 Уайтхолл (значения)